Pinang eller Penang kan syfta på:

Panang – eller Panäng curry, som är en mild thaicurry döpt efter ön Pinang

Geografi

Malaysia 

 Pinang (delstat), 
 George Town, Pinang, Pinang, 
 Pinang (ö) – en ö i delstaten Pinang
 Pinangbron – en avgiftsbelagd fyrfilig bro
 Penang International Airport – en flygplats på ön Pinang